Boileau ist der Familienname folgender Personen:
 Alan Boileau (* 1999), französischer Radrennfahrer
 Anne Boileau (* 1975), französische Tischtennisspielerin
 Art Boileau (* 1957), kanadischer Langstreckenläufer
 Bernard Boileau (* 1959), belgischer Tennisspieler
 Charles Boileau (1648–1704), französischer Hofprediger und Mitglied der Académie française
 Étienne Boileau (~1200–1270), erster Vogt von Paris
 George Theodore Boileau (1912–1965), US-amerikanischer Ordensgeistlicher, Koadjutorbischof von Fairbanks
 Gerald J. Boileau (1900–1981), US-amerikanischer Politiker
 Gilles Boileau (1631–1669), französischer Übersetzer und Dichter
 Henri Boileau (1866–1924), französischer Entomologe
 Jacques Boileau (1635–1716), französischer Schriftsteller
 John Boileau (1794–1869), britischer Archäologe
 Josh Boileau (* 1995), irischer Snookerspieler
 Louis-Auguste Boileau (1812–1896), französischer Architekt
 Marc Boileau (1932–2000), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Michel Boileau, französischer Mathematiker
 Myriam Boileau (* 1977), kanadische Turmspringerin
 Nicolas Boileau (1636–1711), französischer Schriftsteller und Dichter
 Patrick Boileau (* 1975), kanadischer Eishockeyspieler
 Pierre Boileau (1906–1989), französischer Kriminalschriftsteller (mit Thomas Narcejac)
 René Boileau (1904–1969), kanadischer Eishockeyspieler

Boileau heißt der Ort:
 Boileau (Québec), kanadische Gemeinde in Québec